La saison 2006-2007 de Prva Crnogoska Liga est la première édition de la première division monténégrine.

Les clubs participant à cette compétition sont issus de la première division du championnat de Serbie-Monténégro et des deuxième et troisième divisions des clubs monténégrins. Les douze meilleurs clubs de ces divisions se sont affrontés lors d'une série de matchs se déroulant sur toute l'année.

Les douze clubs participants à la première phase de championnat ont été confrontés à deux reprises aux onze autres. En fonction du classement établi au terme de cette première phase, chaque équipe a ensuite affronté une fois de plus les onze autres afin d'attribuer le titre de champion.

C'est le Zeta Golubovci qui a été sacré champion du Monténégro pour la première fois de son histoire.

Trois places étaient qualificatives pour les compétitions européennes, la quatrième place étant celles du vainqueur de la Crnogorski Fudbalski Kup 2006-2007.

Qualifications en coupe d'Europe 

À l'issue de la saison, le champion s'est qualifié pour le  de qualification de la Ligue des champions 2007-2008.

Le vainqueur de la  Crnogorski Fudbalski Kup a pris la première place en Coupe UEFA 2007-2008. L'autre place en Coupe UEFA est revenue au deuxième du championnat.

Enfin le troisième du championnat s'est qualifié pour la Coupe Intertoto 2007.

Les 12 clubs participants

Compétition

Classement 

Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).

Pour départager les égalités, on tient d'abord compte de la différence de buts générale, puis du nombre de buts marqués, puis des confrontations directes et enfin si la qualification ou la relégation est en jeu, les deux équipes jouent une rencontre d'appui sur terrain neutre.

|
|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs

Phase 1

Phase 2

Barrages 

Les deux avant-derniers du championnat, le FK Dečić Tuzi et le Jedinstvo Bijelo Polje ont affronté le  et le FK Bokelj Kotor pour rester en Prva Crnogoska Liga.

Meilleurs Buteurs

Bilan de la saison

Notes et références

Voir aussi

Liens internes 

 Championnat du Monténégro de football
 Coupe du Monténégro de football

Liens externes 

 Site officiel

Championnat du Monténégro de football
Monténégro
2006 au Monténégro
2007 au Monténégro